Canonge ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Placide Canonge (1822–1893), amerikanischer Journalist, Musikkritiker und Schriftsteller
 Mario Canonge (* 1960), französischer Jazz- und Fusionmusiker